Annexatie van de Krim (1783)
 Annexatie van de Krim (2014)